Немецкие монеты евро — современные денежные знаки Германии. Евро был введён в наличное обращение в стране с 1 января 2002, заменив национальную валюту — немецкую марку.

Помимо года выпуска каждая монета содержит информацию о монетном дворе, где монета была отчеканена. В настоящее время в Германии действует пять монетных дворов, каждый имеет своё буквенной обозначение:

 A — Берлин
 D — Мюнхен
 F — Штутгарт
 G — Карлсруэ
 J — Гамбург

Символы 
Решение об оформлении национальной стороны монет было принято в 1997 году жюри, состоящим из 9 человек. На 1-, 2- и 5-центовых монетах, которые спроектировал Рольф Ледербоген (Rolf Lederbogen), изображён дубовый лист; на 10-, 20- и 50-центовых — Бранденбургские ворота (спроектировал Райнхарт Хайнсдорф (Reinhart Heinsdorff)), а на обеих евро-монетах (1 и 2 евро из биметалла), ответственным за чей дизайн были Хайнц Хойер (Heinz Hoyer) и Снежана Русева-Хойер (Sneschana Russewa-Hoyer), орёл, подобный орлу на гербе Германии. Дизайн 1-, 2- и 5-центовых монет, а также 1€ и 2€ напоминает дизайн старой валюты — марки.

Дубовый лист 
Для монет самого маленького номинала был выбран старый символ, украшавший прежде пфенниг. Этот символ имеет свою историю: в 1815 году все члены Германского союза обладали таможенным и монетным суверенитетом.
Своё значение дубовый лист приобрёл после заключения монетного договора в Мюнхене в 1937 году.

Бранденбургские ворота 
Бранденбургские ворота, выполненные в стиле классицизма и увенчанные 6-метровой квадригой, являются символом Берлина. Во время Германской империи их использовали для проведения парадов. После окончания Второй мировой войны Бранденбургские ворота стали символом города. Когда в ноябре 1989 года была разрушена Берлинская стена, жители восточной и западной части встретились у Бранденбургских ворот. С тех времён ворота свидетельствуют о единстве Германии.

Федеральный орёл 
Федеральный орёл с 1950 года является официальным символом Германии — он изображён не только на гербе, но и на всех официальных документах. Изображение было почти полностью перенято с герба Веймарской республики 1919 года. Также орёл находился на гербе во времена Германской империи.

Дизайн национальной стороны

Тираж

Памятные и коллекционные монеты

Серия «Федеральные земли Германии» 

С 2006 года в Германии ежегодно выпускаются монеты €2 с мотивами различных федеральных земель. Таким образом, государство использует право выпуска одной памятной монеты в год. В течение 16 лет будут выпущены монеты, посвященные всем землям.

Другие €2 памятные монеты Германии

Коллекционные монеты 

С 2002 по 2019 год Германия выпустила 133 различных коллекционных монет из серебра и золота номиналом в 5€, 10€, 20€, 25€, 50€, 100€ и 200€.

В 2003—2006 были дополнительно отчеканены монеты, приуроченные к проходившему в 2006 году в Германии чемпионату мира по футболу. Чеканка производилась в равных частях во всех пяти монетных дворах, и на каждой монете указаны все пять дворов.

Все коллекционные монеты номиналом 10€, а также золотые 100€-монеты и выпущенные только в 2002 году 200€-монеты акцептируются как законное платёжное средство только на территории Германии.

Особую ценность для коллекционеров представляют ошибочно отчеканенные монеты с так называемыми «поворачивающимися звёздами», которые не были пущены в оборот.

Примечания

Ссылки 
 Монеты Германии на официальном сайте Европейского центрального банка
 Официальный сайт Берлинского монетного двора

Монеты Германии
Германия
Деньги ФРГ